Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через травму гомілковостопного суглобу.

Сібіль Баммер виграла титул, перемігши у фіналі Франческу Ск'явоне з рахунком 7-6(4), 6-2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ф Ск'явоне
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ш Пеєр
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Коукалова
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П Герцог
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Барруа
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= ІР Олару
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=5
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Бондаренко
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А Бондаренко
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= К Суарес Наварро
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Дулгеру
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

ECM Prague Open, одиночний розряд
2009, одиночний розряд